Zentgraf ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Zentgraf (1882–1973), deutscher Forstwissenschaftler
 Emil Zentgraf (1893–1976), deutscher Bildhauer
 Georg Zentgraf
 Hugo Zentgraf (1878–1918), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Gottfried Zentgrav (auch: Zentgraf, Zentgraff, latinisiert Zentgravius; 1722–1762), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Joachim Zentgraf (1643–1707), Doktor und Professor der lutherischen Theologie in Straßburg
 Lothar Zentgraf, deutscher Kanu-Sportler
 Otto Zentgraf (1811–1890), hessischer Richter und Abgeordneter
 Richard Zentgraf (1881–1936), deutscher Geistlicher und Rektor der Lateinschule in Bad Orb

Siehe auch:
 Centenarius
 Zentgericht
 Zentgrafenstraße z. B. in Frankfurt am Main 
 Zentgrafenschule
 Zintgraff